Falibilidad puede referirse a:

 Lo opuesto a la infalibilidad;
 Falibilismo.